On distingue :

 La zone de sécurité,  dans la production télévisuelle.
 La zone de sécurité d'un espace protégé, où des mesures spécifiques d'accès sont prises, empêchant toute intrusion d'un usager non habilité : ex: zone de sécurité d'un aéroport.
 La zone de sécurité d'une route, espace dénué de tout obstacle agressif visant à réduire la dangerosité de la route.
 En informatique : Internet Explorer a défini une sorte de "géographie du Web" ou, plus exactement, du réseau que constitue d'une part l'ordinateur de l'utilisateur et d'autre part le Web, en délimitant des espaces classés en fonction de leur dangerosité potentielle. Ces espaces sont dénommés zones de sécurité.
 Une zone de sécurité prioritaire.
 La Zone de sécurité de Nankin.
 La Zone de sécurité panaméricaine.
 La zone de sécurité dans le nord de la Syrie.